Piobesi d'Alba – comune italiano in provincia di Cuneo.
Piobesi Torinese – comune italiano nella città metropolitana di Torino.